L'édition 2015 du tournoi de tennis de Monte-Carlo se déroule du 13 au  sur terre battue en extérieur. Il s'agit du  de la saison. Novak Djokovic remporte l'épreuve de simple, Bob et Mike Bryan celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note le forfait des Français Julien Benneteau, toujours handicapé par sa pubalgie, et Richard Gasquet, souffrant à nouveau du syndrome de Maigne, de l'Uruguayen Pablo Cuevas et de l'Australien Nick Kyrgios.

Lauréats 
Novak Djokovic remporte son  en simple en battant en finale Tomáš Berdych. Il s'agit du  et du  sur terre battue en carrière du Serbe. Il s'impose pour la  à Monte-Carlo (après 2013), soulevant ainsi son  de la saison.

En double, les jumeaux américains Bob et Mike Bryan remportent leur  ensemble en battant en finale la paire italienne Simone Bolelli - Fabio Fognini. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline.

Records 
Fort de ces succès à Indian Wells et Miami, Novak Djokovic devient, en s'imposant à Monte-Carlo, le premier joueur à remporter en simple les trois  de la saison.

En double, les frères Bryan améliorent leur propre record, en ajoutant un  à leur palmarès dans la catégorie ATP Masters 1000.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Monte-Carlo
 Saison 2015 de l'ATP
 Tournois ATP Masters 1000

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2015
Sport à Monaco en 2015
Tennis masculin en 2015
Tennis en avril 2015